Onderdistrict in Indonesië
 Pajar Bulan (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Lahat in de provincie Zuid-Sumatra
Plaats in Indonesië
 Pajar Bulan (Seginim), een plaats in het bestuurlijke gebied Bengkulu Selatan in de provincie Bengkulu
 Pajar Bulan (Semidang Alas), een plaats in het bestuurlijke gebied Seluma in de provincie Bengkulu
 Pajar Bulan (Pesisir Tengah), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Barat in de provincie Lampung
 Pajar Bulan (Kisam Tinggi), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu Selatan in de provincie Zuid-Sumatra
 Pajar Bulan (Lengkiti), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra
 Pajar Bulan (Mulak Ulu), een plaats in het bestuurlijke gebied Lahat in de provincie Zuid-Sumatra
 Pajar Bulan (Pajar Bulan), een plaats in het bestuurlijke gebied Lahat in de provincie Zuid-Sumatra
 Pajar Bulan (Semendo Darat Ulu), een plaats in het bestuurlijke gebied Muara Enim in de provincie Zuid-Sumatra
 Pajar Bulan (Tanjung Batu), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Ilir in de provincie Zuid-Sumatra
 Pajar Bulan (Tanjung Sakti Pumi), een plaats in het bestuurlijke gebied Lahat in de provincie Zuid-Sumatra